Kurtziella accincta är en snäckart som först beskrevs av Montagu 1808.  Kurtziella accincta ingår i släktet Kurtziella och familjen kägelsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kägelsnäckor
accincta